Arroyo Sauce ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo Sauce (Río de la Plata), Nebenfluss des Río de la Plata im Departamento Colonia, Uruguay
 Arroyo Sauce (Río de la Plata, Santa Regina), Nebenfluss des Río de la Plata im Departamento Colonia, Uruguay
 Arroyo Sauce (Río Santa Lucía Chico), Nebenfluss des Río Santa Lucía Chico im Departamento Florida, Uruguay
 Arroyo Sauce (Arroyo del Cordobés), Nebenfluss des Arroyo del Cordobés im Departamento Durazno, Uruguay
 Arroyo Sauce (Arroyo Solís Grande), Nebenfluss des Arroyo Solís Grande in Uruguay
 Arroyo Sauce (Arroyo Yapeyú), Nebenfluss des Arroyo Yapeyú in Uruguay
 Arroyo Sauce (Río Yí, I), Nebenfluss des Río Yí im  Departamento Durazno, Uruguay
 Arroyo Sauce (Río Yí, II), Nebenfluss des Río Yí im  Departamento Durazno, Uruguay
 Arroyo Sauce (Arroyo Grande), Nebenfluss des Arroyo Grande, Uruguay
 Arroyo Sauce (Arroyo Tacuarembó Chico), Nebenfluss des Arroyo Tacuarembó Chico, Uruguay

Siehe auch:
Arroyo del Sauce